Scheit steht für:

 Scheitholz (Brennstoff), ein Stück Brennholz

Scheit ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Scheit (* 1959), österreichischer Wissenschaftsautor und Essayist
 Johannes Scheit (* 1989), deutscher Schauspieler
 Karl Scheit (1909–1993), österreichischer Gitarrist, Lautenist und Musikpädagoge
 Matthias Scheit (1440–1512), Bischof von Seckau
 Sauveur Gandolfi-Scheit (* 1947), französischer Politiker

Siehe auch:

 Scheid
 Scheidt
 Scheytt